Czuriłowo, Czuryława – nazwa toponimów w Rosji, w Bułgarii i na Białorusi

Bułgaria 
:
 Czuriłowo – wieś w obwodzie Błagojewgrad

Rosja 
:

m.in.:
 Czuriłowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Czuriłowo – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Czuriłowo – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Czuriłowo – wieś w rejonie kowrowskim obwodu włodzimierskiego
 Czuriłowo – wieś w rejonie sobinskim obwodu włodzimierskiego

Białoruś 
:
 Czuryława – wieś w obwodzie mińskim
 Czuryława – wieś w obwodzie mohylewskim
 Czuryława – wieś w rejonie bieszenkowickim obwodu witebskiego
 Czuryława – wieś w rejonie miorskim obwodu witebskiego
 Czuryława – wieś w rejonie orszańskim obwodu witebskiego
 Czuryława – wieś w rejonie wierchniedźwińskim obwodu witebskiego

Także 
 Czuriłowo – jedna ze stacji kolejowych w mieście Czelabińsk (Rosja)
 Czuryława – jezioro w rejonie miorskim obwodu witebskiego (Białoruś)

Strony ujednoznaczniające